Стефано Мориканд (, или , или , 18 декабря 1779 — 26 июня 1854) — швейцарский и итальянский ботаник.

Биография 
Стефано Мориканд родился 18 декабря 1779 года в Женеве.

Он занимался исследованием флоры Америки и Италии. Во время своих путешествий Мориканд собирал минералы и составлял гербарий в Тоскане, Неаполе, Венеции. Вернувшись в Женеву в 1814 году, Стефано проводил политику обмена с различными коллекционерами и институтами для расширения коллекции Музея. Мориканд был членом-учредителем Общества натуралистов Женевы и Академического Музея, где он был членом Совета Администрации с 1818 года до своей смерти.

Стефано Мориканд умер 26 июня 1854 года.

Научная деятельность 
Стефано Мориканд специализировался на семенных растениях.

Публикации 
 Flora veneta, Genf 1820.
 Plantes nouv. ou rares d’Amérique, ebd. 1836.

Почести 
Род растений Moricandia DC. был назван в его честь.

Примечания

Литература 
 Moricandia DC.
 Debus, Allen G. (dir.) 1968. World Who’s Who in Science. A Biographical Dictionary of Notable Scientists from Antiquity to the Present. Marquis-Who’s Who (Chicago): xvi + 1855 pp.
 Cailliez, J.-Cl. 1995. Notice sur les collections malacologiques du Muséum d’histoire naturelle de Genève. Ed. del autor. 49 pp.

Ссылки 
 Moricandĭa
 Library of the Gray Herbarium
 Standlijst collectie «Plantensystematiek» (SYSPL)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швейцарии
Ботаники Италии